Чарльз Герберт «Джефф» Макмёртри (; ) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 
Уроженец Ориджа, по роду профессии Чарльз Макмёртри был золотоискателем. Он играл за регбийную команду прииска Калгурли против команд Перт и Фремантл в 1898 году, спустя несколько лет вернулся в Ориндж и стал работать водителем грузовика. Некоторое время играл за команду Нового Южного Уэльса в турнирах Западно-Центрального регбийного союза, а также за команду штата.

Макмёртри участвовал в . Дебютом для него стал матч против валлийского клуба «»: Макмёртри сыграл в паре с Патриком Маккью, на позиции восьмого играл Сид Миддлтон. В матчах против команд Нита и Аберавона Макмёртри не выступал, вернувшись в основной состав в связи с травмой капитана сборной  (перелом левого плеча со смещением в игре против Лондона). 

Чарльз выступал на летних Олимпийских играх в Лондоне в составе команды Австралазии: команда, которой фактически была сборная Австралии, победила команду Великобритании (клуб «Корнуолл») со счётом 32:3, причём игра также прошла в рамках этого турне. Он сыграл ещё пять матчей, прежде чем сломал палец в очередной игре против Лондона. Его возвращение состоялось в игре против объединённой сборной Мидлендса и Ист-Мидлендса, в которой не участвовал дисквалифицированный Сид Миддлтон (победа английской команды 16:5 благодаря Эдгару Моббсу и Кенни Вудсу). В Уэльсе он сыграл только против команды Гламорганской лиги, а а затем матч против Плимута. Позже он участвовал в матчах в США против Стэнфордского университета и против команды Калифорнии, сыграв последний матч против Виктории в Канаде.

После Олимпиады он стал играть профессионально в регбилиг, тайно заключив контракт с клубом «Балмейн», но перед этим сыграл за сборную Нового Южного Уэльса против Квинсленда (победа Нового Южного Уэльса 37:0). В 1911—1912 годах он в составе сборной по регбилиг участвовал в турне по Великобритании, сыграв 7 матчей и занеся 3 попытки (в реестре игроков сборной Австралии в регбилиг под номером 81). В 1911 году Макмёртри, а также  и  дебютировал в сборной, однако не сыграл ни одного тест-матча. В 1912 году участвовал в турне по Новой Зеландии.

После карьеры игрока занимался бизнесом в сфере золотодобычи.

Стиль игры 
Выступал на позиции лока или восьмого, имел параметры 181 см и 88 кг (в турне по Великобритании 1908—1909 годов он был вторым по массе после Патрика Маккью). Использовал свой вес в схватках и раках для получения игрового преимущества, был полезен в розыгрышах коридоров.

Примечания

Литература 
 Andrews, Malcolm (2006) The ABC of Rugby League, Austn Broadcasting Corpn, Sydney
 Whiticker, Alan & Hudson, Glen (2006) The Encyclopedia of Rugby League Players, Gavin Allen Publishing, Sydney

Ссылки 
 
 
 

Регбисты Австралии
Игроки сборной Австралии по регби
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Австралазии
Олимпийские чемпионы по регби
Игроки в регбилиг Австралии
Игроки РК «Уаратаз»
Игроки РК «Балмейн Тайгерс»